Methanolbrennstoffzelle steht für:

 Direktmethanolbrennstoffzelle
 Indirekte Methanolbrennstoffzelle, siehe Reformed Methanol Fuel Cell